Корниловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Корниловская волость (Сольвычегодский уезд) — в составе Вологодской губернии
 Корниловская волость (Каневский уезд) — в составе Киевской губернии
 Корниловская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии